Eerste klasse (1958/1959) była 56. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Standard Liège. Nowym mistrzem Belgii został zespół RSC Anderlecht.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1958 w piłce nożnej
1959 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii